El Buen Pastor kan syfta på:

Geografi 
El Buen Pastor, Honduras - en ort i Honduras
El Buen Pastor, Mexiko - en ort i Campeche i Mexiko

Mat 
Buen Pastor - en mexikansk kötträtt